Рассказово — село в Карасукском районе Новосибирской области. Входит в состав Троицкого сельсовета.

География 
Площадь села — 83 гектара

Население

История 
Основано в 1825 году. В 1928 г. деревня Рассказова состояла из 142 хозяйств, основное население — украинцы. Центр Рассказовского сельсовета Черно-Курьинского района Славгородского округа Сибирского края.

Инфраструктура 
В селе по данным на 2007 год функционируют 1 учреждение здравоохранения, 1 образовательное учреждение.

Примечания 

Населённые пункты Карасукского района